Psychédélices — третий студийный альбом французской певицы Alizée. Пластинка поступила в продажу 3 декабря 2007 года спустя неделю после цифрового релиза (26 ноября) через Fnac, Virgin Music France, iTunes. Первый сингл «Mademoiselle Juliette» попала в радиоэфир в сентябре 2007 года, а видеоклип вышел на французском MSN 16 ноября 2007 года.

Коммерческий успех 
Psychédélices не получил коммерческого успеха во Франции, достигнув только второго и десятого места в цифровом и альбомном чартах.

Но в Мексике он стал популярным, и в течение трёх дней смог достичь 44 места в Top 100, и 14 в международном чарте. Пиком стали 21 и 3 место, после чего альбом покинул чарты. Но спустя время он неожиданно возвратился в хит-парады Мексики, и достиг 15 и 2 места в этих двух чартах. В 2008 году диск стал 52 среди самых продаваемых альбомов Мексики.

К июню 2008 года по всему миру было продано 300 000 копий.

Список композиций 
 «Mademoiselle Juliette» — 3:00
 «Fifty-Sixty» — 3:43
 «Mon taxi driver» — 3:09
 «Jamais plus» — 3:26
 «Psychédélices» — 4:35
 «Décollage» — 3:50
 «Par les paupières» — 4:27
 «Lilly Town» — 3:55
 «Lonely List» — 3:53
 «Idéaliser» — 3:58
 «L’effet» — 3:44

Синглы 

 «Mademoiselle Juliette»: стала первым синглом, выпущенным 30 сентября 2007 года. Видеоклип достиг 1 места на MTV Latin America и 138 места среди 150 самых главных видео этого канал за последние 15 лет. Песня достигла 22 места во Франции, 13 в Top Download Singles chart, 45 в России и 77 в Европе.
 «Fifty-Sixty»: была выпущена в качестве второго и последнего мирового сингла в феврале 2008 года.

Промосинглы 
 «Lilly Town»: песня должна была стать вторым синглом, но им стала «Fifty-Sixty». Рекорд-лейбл решил окончить продвижение альбома, и композиция была отослана на мексиканские радиостанции в марте 2008 года, где достигла успеха.
 «La Isla Bonita»: была выпущена в качестве сингла для рекламы World Tour Edition, является кавер-версией песни Мадонны. Релиз состоялся в августе 2008 года. Песня попала в тор-10 мексиканского чарта и достигла второго места во Франции.

CD+DVD Tour Edition 
25 июня 2008 года был выпущен сборник Psychédélices CD+DVD Edition, включавший бонус-треки, DVD и новую обложку. За первую неделю разошлось 50 000 копий, что дало альбому золотой статус. Награда была вручена певице 26 июня 2008 года во время её автограф сессии в Мехико (второй за всю карьеру).

CD:
 «Mademoiselle Juliette» — 3:00
 «Fifty-Sixty» — 3:43
 «Mon taxi driver» — 3:09
 «Jamais plus» — 3:26
 «Psychédélices» — 4:35
 «Décollage» — 3:50
 «Par les paupières» — 4:27
 «Lilly Town» — 3:55
 «Lonely List» — 3:53
 «Idéaliser» — 3:58
 «L’effet» — 3:44
 «La Isla Bonita» — 3:43
 «Fifty-Sixty» (Rolf Honey Remix) — 3:28
 «Mademoiselle Juliette» (Datsu Remix) — 3:28
 «Fifty-Sixty» (Edana Remix) — 3:26

DVD:
 «Mademoiselle Juliette» (Видеоклип)
 «Fifty-Sixty» La Trilogie
 Оригинальный видеоклип 
 David Rubato’s Remix
 Rolf Honey’s Remix 
 «Alizée en México»

Чарты и сертификации

История релиза

Примечания 

Альбомы 2007 года
Альбомы Alizée
Альбомы RCA Records